Тужилин — русская фамилия. Известные носители:
 Тужилин, Алексей Августинович (род. 1963) — советский и российский математик.
 Тужилин, Николай Терентьевич (род. 1930) — советский и российский художник.